Pilarz – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 1701 osoby.

Znane osoby noszące to nazwisko 
 Grzegorz Pilarz (ur. 1980) – polski siatkarz;
 Józef Pilarz (1956–2008) – polski polityk, ogrodnik, przedsiębiorca i rolnik;
 Krzysztof Pilarz (ur. 1980) – polski piłkarz.

Przypisy 

Polskie nazwiska